La Serie A 1921/22 fue la 25.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final

Servette Genf ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1922
Fútbol en 1921
Fútbol en 1922
Suiza en 1921
Suiza en 1922